Bicellariellidae är en familj av mossdjur. Bicellariellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Bicellariellidae